Millennium (von lat. mille „tausend“ und annus „Jahr“) steht allgemein für:

 Jahrtausend, eine Zeitspanne von 1000 Jahren
 umgangssprachlich eine Jahrtausendwende
 das tausendjährige Reich Millennium nach der Wiederkunft Christi, siehe Millenarismus
 eine Achterbahn, siehe Millennium (Fantasy Island)

Werke:
 Millennium, Roman (1983) des US-amerikanischen Schriftstellers John Varley
 Millennium, darauf basierender US-amerikanischer Spielfilm (1989), siehe Millennium – Die 4. Dimension
 Millenium, Science-Fiction-Roman von Ben Bova von 1978, siehe Jahrtausendwende (Roman)
 Millennium, US-amerikanische Fernsehserie (1996–1999), siehe Millennium – Fürchte deinen Nächsten wie Dich selbst
 Millennium (Zeitschrift), historische Fachzeitschrift (seit 2004)
 Millenium: Journal of International Studies, Fachzeitschrift für Internationale Beziehungen
 Millennium, Romanreihe mit zwei Trilogien seit 2005, verfasst von Stieg Larsson und David Lagercrantz, sowie filmische Adaptionen, siehe Millennium (Romanreihe)
 Millennium (Album), Studioalbum (1999) der Backstreet Boys

Sonstiges:
 Millennium Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Millenium